Joezjny (южный; mannelijk), joezjnoje (южное; onzijdig) en joezjnaja (южная; vrouwelijk) zijn Russisch voor "zuid" ("zuidelijk", "zuid-", "zuider-") en kunnen verwijzen naar:

Plaatsen 
Rusland
 Joezjny (kraj Altaj), een nederzetting met stedelijk karakter in de kraj Altaj
 Joezjny (oblast Tsjeljabinsk), een nederzetting met stedelijk karakter in de oblast Tsjeljabinsk
 Joezjny (oblast Wolgograd), een nederzetting met stedelijk karakter in de oblast Wolgograd
 Joezjny (Tsjoekotka), een dorp in de autonome okroeg Tsjoekotka

 Zuidelijk Federaal District (Joezjny federalny okroeg), een van de federale districten van Rusland
 Joezjnyeiland, het zuidereiland van de Russische archipel Nova Zembla

Oekraïne
 Joezjne (vml. Joezjny), een havenstad in de Oekraïense oblast Odessa

Personen 
Michail Joezjny (1982), Russische tennisser

Overig 
 Joezjnaja (luchtvaartmaatschappij), een Kazachse luchtvaartmaatschappij
 Joezjnaja (metrostation), een metrostation in Moskou
 Joezjny (televisieprogramma), een satirisch actualiteitenprogramma op Comedy Central